pakość – rodzaj porostów
 Pakość – miasto w Polsce
 Pakość – gmina w Pakości
 Pakość – gromada w Pakości
 Pakość – stacja kolejowa w Pakości
 Pakość – wieś w województwie zachodniopomorskim
 Pakość – od 1945 r. Nahirne, wieś w rejonie mościskim, Ukraina